JZ peut faire référence à :
 
 une instruction assembleur 'Jump if Zero' (analogue au 'Jump if Equal' - JE)
 les Chemins de fer yougoslaves (Jugoslavenske Željeznice)